Sezon (1932/1933) był 30. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 12 drużyn. Tytułu nie obroniła drużyna Ferencvárosi FC. Nowym mistrzem Węgier został zespół Újpest FC. Tytuł króla strzelców zdobył Pál Jávor, który w barwach Újpest FC strzelił 31 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1932 w piłce nożnej
1933 w piłce nożnej